О́бручев — русская фамилия и производные от неё наименования.

Персоналии

А 
 Обручев, Афанасий Николаевич (1829—1871) — полковник.

В

Д 
 Обручев, Дмитрий Владимирович (1900—1970) — советский учёный-палеонтолог.

Н

С

Прочее 
 Обручев — большой древний ударный кратер в области южного побережья Моря Мечты на обратной стороне Луны. 
 Обручев — один из северных фортов крепости Кронштадт.
 «Обручев» — паровой вооружённый баркас Аральской флотилии.

См. также 
 Обручева
 Обручевит — минерал.